Сансызбай Сейтжанович Есилов (, род. 18 ноября 1951; , Акмолинская область, Казахская ССР) — казахстанский политический и общественный деятель,почетный гражданин города Астана,   (2003).

Биография 
Родился 18 ноября 1951 года на разъезде №92 Астраханского района Акмолинской области.

Отец — Есилов Сейтжан, пенсионер, был рабочим на железной дороге. Мать — Есимова Макиш Мекебаевна, ныне покойная.

В 1973 году окончил Целиноградский железнодорожный техникум по специальности «строительство и эксплуатация путевого хозяйства».

В 1979 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.

В 1988 году окончил Алма-Атинскую высшую партийную школу по специальности «преподаватель общественных дисциплин».

В 2003 году защитил учёную степень кандидата экономических наук, тема диссертации: «Становление и развитие рынка труда: Социально-экономические аспекты и перспективы».

Трудовая деятельность 
С 1970 по 1975 годы — Монтер, техник, старший мастер дистанции пути станции Джалтыр Астраханского района.

С 1975 по 1986 годы — Инструктор Астраханского райкома партии, Заведующий орготделом, Секретарь Тенгизского райкома партии Целиноградской области.

С 1988 по 1991 годы — Заместитель Заведующего отделом Целиноградского обкома партии.

С 1991 по 1992 годы — Заместитель Заведующего отделом Целиноградского обкома партии.

С 1992 по 1993 годы — Председатель Акмолинского территориального комитета по управлению госимуществом.

С 1993 по 1995 годы — Заместитель Главы Акмолинской областной администрации.

С 1996 по 1997 годы — Заместитель Председателя Госкомитета Республики Казахстан по управлению госимуществом, руководитель аппарата акима Акмолинской области.

С 1997 по 2000 годы — Заместитель акима города Астаны.

С 2001 по 2007 годы — Первый заместитель акима города Астаны.

С 2016 года — Председатель Совета ветеранов г. Астаны.

С 2016 года — Председатель Общественного совета Астаны.

Выборные должности, депутатство 
С 1999 по 2000 годы — Председатель Астанинского городского филиала партии «Нур Отан»

С 2003 по 2005 годы — Член политсовета партии «Нур Отан»

С 2007 по 2012 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІV созывов по партийному списку партии «Нур Отан», секретарь Комитета по финансам и бюджету.

С 2012 по 2016 годы — Секретарь и депутат маслихата города Астаны.

Награды 
 Памятная медаль «Астана» (1998);
 Орден Курмет (2001);
 Орден Достык 2 степени (2008);
 Орден Парасат (2014);
 Почётный гражданин города Астана (2017);
 2021 (2 декабря) — Орден «Барыс» ІІІ степени;
 Государственные юбилейные медали
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2005 — Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»
 2006 — Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»
 2008 — Медаль «10 лет Астане»
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2015 — Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан»

Примечания 

Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Выпускники Евразийского национального университета
Члены политического совета партии «Аманат»
Депутаты Астанинского городского маслихата
Члены КПСС
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва